Rosenheim désigne :
 Rosenheim, une commune située en Bavière ;
 l’arrondissement de Rosenheim en Bavière ;
 Rosenheim (Landkreis Altenkirchen), une commune située en Rhénanie-Palatinat ;
 le musée Rosenheim, musée d'art contemporain situé à Offenbach-sur-le-Main.

Homonymie de toponyme